Laranjeiras – comune dello stato di Sergipe in Brasile
 Laranjeiras – quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile
 Laranjeiras (Rio Laranjeiras) – fiume dello stato di Paraná in Brasile
 Laranjeiras (Rio Laranjeiras) – fiume dello stato di Santa Catarina Paran in Brasile
 Laranjeiras – stazione della metropolitana di Lisbona
 Laranjeiras E.C. – squadra di calcio brasiliana